« couvre-sol » est un terme utilisé en horticulture qui peut désigner :
 un paillis ;
 une plante couvre-sol.

Voir aussi couvert végétal.